Хаґіґі () — прізвище перського походження.

 Аліреза Хаґіґі (1988) — іранський футбольний воротар
 Реза Хаґіґі (1989) — іранський футбольний півзахисник